O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2013/14 foi a 23ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O SL Benfica sagrou-se bi campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Não são conhecidos os resultados da 10ª Jornada que estava agendada para o Domingo de 16 de Fevereiro de 2014 - AC Tojal vs HC Portimão, SL Benfica vs HC Turquel e FC Alverca vs Stuart HC Massamá.

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/2013-14/index_2013_2014.html

http://hoqueipatins.pt/2013-14/act_nacional/fem_final.htm

http://hoqueipatins.pt/2013-14/act_nacional/fem_norte.htm

http://hoqueipatins.pt/2013-14/act_nacional/fem_sul.htm